Горя́ев — фамилия. Известные носители:

 Горяев, Виталий Николаевич (1910—1982) — советский живописец, график-иллюстратор.
 Горяев, Владимир Михайлович (род. 1939) — советский легкоатлет (тройной прыжок), призёр Олимпийских игр.
 Горяев, Михаил Иванович (1904—1981) — советский химик, академик АН КазССР.
 Горяев, Николай Константинович (1875—1943) — российский врач, профессор Казанского университета, основоположник отечественной гематологии, предложивший для исследования клеточных элементов крови камеру Горяева.
 Горяев, Ростислав Аркадьевич (1934—2007) — актёр, режиссёр игрового и документального кино.
 Горяев, Сергей Витальевич (1958—2013) — российский скульптор, художник и архитектор.
 Горяев, Юрий Аркадьевич (1932—2019) — советский терапевт, ревматолог, профессор, доктор медицинских наук.



См. также